Задроци́нски () — фамилия. Известные носители:

 Задроцински, Иоахим (1907—1944) — немецкий офицер, участник покушения на Гитлера 20 июля 1944 года.
 Барч, Юрген (настоящее имя — Карл-Хайнц Задроцински; 1946—1976) — немецкий серийный убийца и насильник.